Jméno a příjmení Jiří Vykoukal nese více osob:

 Jiří Vykoukal (1961) – český historik
 Jiří Vykoukal (1971) – český hokejista
 Jiří Vykoukal (historik umění) – český historik umění